Kvantespring har flere betydninger:
 Kvantespring - et kvantemekanisk fænomen.
 Udtrykket "Et kvantespring" bruges også når eksempelvis et firma har gjort store fremskridt på kort tid, eller ved store fremskridt i forskning.